Фотография:
 Фотография — технология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью светочувствительного фотоматериала или полупроводникового преобразователя.
 «Фотография» — ежемесячный иллюстрированный журнал (также назывался «Советское фото»).
 Фотографии — программа, включённая в состав Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 и Windows 11.
 Фото — приложение для работы с фотографиями, разработанное Apple.

См. также
 Фото (значения)